Le Stade Henri Murano, également connu sous le nom complet de Stade municipal Henri Murano, est un stade omnisports martiniquais (servant principalement pour le football et l'athlétisme), situé à Belle Étoile, quartier de la commune du Saint-Joseph, dans l'arrondissement de Fort-de-France.

Le stade, doté de  places et inauguré en 1945, sert d'enceinte à domicile pour les équipes de football du Golden Lion de Saint-Joseph et du Racing Club De Saint-Joseph.

Histoire

Installations

Événements

Notes et références 

Équipement sportif achevé en 1945
Stade multifonction en France
Stade de football en Martinique
Stade d'athlétisme en Martinique
Salle de basket-ball en Martinique
Stade portant le nom d'une personnalité